Гетта () — французская фамилия.

Известные носители:
 Гетта, Антон Александрович (род. 1980) — российский общественный и политический деятель
 Гетта, Бернард (род. 1951) — депутат Европарламента
 Гетта, Давид (род. 1967) — французский диджей
 Гетта, Тьерри (род. 1966) — французский художник